Nigro ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Nigro (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Carmine Nigro (1910–2001), US-amerikanischer Schachspieler
 Filippo Nigro (* 1970), italienischer Schauspieler
 Frank Nigro (* 1960), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Gennaro Nigro (* 2000), US-amerikanisch-italienischer Fußballspieler
 Leonardo Nigro (* 1974), Schweizer Schauspieler

Siehe auch:
 Negro